Wang Hui (Dinastia Qing), (Changshu, 1632 - 1717), pintor xinés 
 Wang Hui (intel·lectual), (Yangzhou, 1959), intel·lectual xinés